ZGI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gods River (Manitoba) (Canada)